Сцена — спеціальний майданчик, підвищений над підлогою, землею, на якому відбуваються концерти, вистави і т. ін.; театральні підмостки, кін. || Театр, театральне мистецтво, театральна діяльність.
 Сцена — окрема частина дії, акту театральної п'єси.
 Сцена — окремий епізод, зображений у п'єсі, літературному творі, на картині і т. ін. || Випадок, епізод, що їх можна спостерігати, бачити у житті.
 Сцена — перен. Гостра розмова; сварка.
 Сцена — сфера, поле діяльності; поприще.

Посилання